94. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 10–12 stycznia 1997 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 22. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepsza była reprezentantka gospodarzy Tonny de Jong. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Podobnie jak u kobiet najlepszy był Holender Ids Postma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1997 w sportach zimowych
1997 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen